

Cinema 
 Ronin – film di John Frankenheimer del 1998, con Robert De Niro e Jean Reno

Fumetto 
 Ronin – fumetto scritto e disegnato da Frank Miller, pubblicato dalla DC Comics tra il 1983 ed il 1984.
 Ronin – il nome che hanno assunto due personaggi dei fumetti della Marvel Comics
 Ronin Manga – casa editrice italiana di fumetti

Musica 
 Ronin – gruppo musicale indie rock italiano

Persone
 Costa Ronin – attore russo con cittadinanza australiana

Sport 
 Ronin Fighting Championships – organizzazione italiana di arti marziali miste

Storia 
 Ronin – samurai senza padrone

Altri usi 
 Rōnin –  studente che non riesce a superare gli esami di ingresso per l'università
 Ronin – pilota automobilistico senza scuderia